Чемпионат Европы по борьбе 1972 года проходил с 24 по 30 мая в Катовице (Польша).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 Wrestling Database

1972
Международные спортивные соревнования в Катовице
Май 1972 года
Спорт в Польше в 1972 году
Чемпионаты Европы в 1972 году